Maurice Rousseau (1893-1967), évêque français
Maurice Rousseau (1906-1977), gymnaste artistique français